Ел Салто де Ариба има више значења:

 Ел Салто де Ариба (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Салто де Ариба (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салто де Ариба (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику